Зави́дово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги. Расположена в посёлке Новозавидовский Тверской области. По характеру работы является промежуточной, по объёму выполняемой работы отнесена к IV классу.

Примечания 

Станции Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Конаковского района